Кореница — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Кореница (Македония)
 Кореница (Сербия)
 Кореница (Хорватия)

Другое 
 Кореница — замок в Германии.
 Кореница — река в Хорватии.

См. также 
 Коженица ()